

Patronyme 

 Ariane Kalfa (1962-), philosophe française, également éditrice, poétesse et écrivain ;
 Steve Kalfa (1955-), acteur et professeur de théâtre français ;
 Zvulun Kalfa (1962-), homme politique israélien.

Voir aussi 
 Kalffa, groupe de rock celtique français.
Patronyme turc
Patronyme algérien
Patronyme juif